Die Bezeichnung Drei Reiche bezieht sich auf:

die Zeit der Drei Reiche im Kaiserreich China von 220 bis 265
die Drei Reiche von Korea: Goguryeo, Baekje und Silla
die drei Königreiche Königreich England, Königreich Irland und Schottland vor ihrer Einigung im Vereinigten Königreich
die Reiche der Tiere, Pflanzen und Minerale in Bachja ibn Pakudas Werk Chovot ha-Levavot